Поход Шейбани-хана против Казахского ханства — военный поход Мухаммед Шейбани против Казахского ханства, который произошёл в 1509 году.

В 1509 году Мухаммед Шейбани выступил против Казахского ханства, где правил Бурундук-хан, но все дела правительства вел Касим-бек, сын одного из основателей государства Джанибек-хана. Несмотря на свою огромную силу, Шейбани-хан не имел достаточно сил, чтобы противостоять Касым-хану. В тот период численность его армии превышала 20 000 человек. Шейбани-хан совершал опустошительные походы в земли Казахского ханства, но вскоре вернулся в родные земли. Войско Шейбани-хана было утомлено походом, но Шейбани выслал один из отрядов своего войска вперёд. Этот отряд соединился с другим отрядом и расположился на отдых, когда пришли вести, что Касим-бек находится поблизости; эта новость встревожила их.

Буюн Пир Хасан, один из амиров Касим-хана, узнав о походе узбеков, выступил против них со своим войском; он распространил слух, что Касим-хан приближается. Узбеки, узнав о приближении казахского войска бросили обозы и добычу, и в крайнем беспорядке и смятении отступили к Шейбани-хану, принеся известие о приближении Касим-хана. Шейбани-хан тотчас приказал отступить; его армия в беспорядке отступила в Самарканд.

Примечания 

Войны Казахского ханства
Бухарское ханство
1509 год
Войны XVI века